Car (cognom)
 Car (poeta), poeta romà 
 Marc Aureli Car, emperador romà (282-283)
 Seu Car, magistrat romà
 Car (cap celtiber)
 Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès, conegut com a CAR